Celolit – rodzaj pianobetonu, materiał stosowany w budownictwie do izolacji cieplnej ścian, stropów i dachów, do wznoszenia ścian działowych i zbrojonych płyt dachowych.

Materiały budowlane